SNV peut signifier :
 Schéma National Vélo
 Schweizerische Normen-Vereinigung
 Sciences naturelles et de la vie
 , dénomination anglaise du virus Sin Nombre
 Stichting Nederlandse Vrijwilligers, l'agence de développement néerlandaise
 Stimulation neurovagale
 Syndrome du nez vide
 Système nerveux végétatif

SNV peut également renvoyer :
 au préfixe des noms de bateau d'Oman.
 au code AITA de l'aéroport de Santa Elena, Guatemala